Запа́сные армии (ЗапА, ЗА) — войсковые формирования (объединение, Армия), предназначенные для подготовки стратегических резервов и пополнений; существовали в Красной Армии в 1919 — 1921 годах.

Во время Гражданской войны в России (1917-1922) часть соединений и частей Красной Армии была сформирована непосредственно на фронтах за счёт так называемого самоукомплектования. Однако со временем в целях повышения эффективности подготовки резервов и пополнений было решено на базе  некоторых фронтов создать Запасные армии.

Запасная Армия Республики 
Первым подобным формированием была созданная Приказом РВСР от 7 августа 1919 года на базе Управления по формированию войск Восточного фронта Запасная Армия Республики (ЗАР). Командующим армии был назначен Б. И. Гольдберг.

Армия дислоцировалась в районах Средней Волги, Заволжья и Предуралья.

Первоначально штаб ЗАР был размещён в Симбирске, с 27 сентября 1919 года — в Казани. Аппарат управления ЗАР был организован по типу полевой армии с учётом специфики формирования резервов и пополнений. Для обучения пополнений имелись следующие запасные соединения и части:
 7 стрелковых полков
 Артиллерийская бригада
 Кавалерийский полк
 Лыжный батальон
 Инженерный батальон
 Понтонный батальон
 Батальон связи
 Прожекторный дивизион

Резерв  готовился в Высшей военной школе, на кавалерийских и технических курсах, в учебном полку, пулемётной школе, в школе гренадеров и разведчиков. Кроме того, каждая запасная часть имела свою школу командиров-специалистов. При политотделе ЗАР работала партийная школа по подготовке политкомиссаров.

ЗАР имела три центра формирования резервов: в Саратове, Алатыре и Ардатове.

Обучение переменного состава в запасных частях проводилось по двухнедельным программам. Боевая подготовка заканчивалась, как правило, тактическими учениями с боевыми стрельбами. Контроль за подготовкой и формированием резервов осуществляли РВС армии, инспекции пехоты, кавалерии и артиллерии.

ЗАР подготовила и отправила в действующую армию две стрелковые дивизии, две кавалерийские дивизии (одна из них - 10-я кавалерийская дивизия), одно управление стрелковой дивизии, 26 стрелковых бригад, 4 кавалерийские бригады, 4 стрелковых полка, 16 кавалерийских полков, 30 эскадронов, 20 артиллерийских дивизионов, 17 батарей, один авиаотряд, один понтонный полк, свыше 200 маршевых батальонов, 12 пулемётных команд, а также несколько специальных подразделений.

Приказом главкома от 9 декабря 1920 года управление ЗАР было объединено с окружным военным комиссариатом.

Формирование Запасных армий на других фронтах 
На основе опыта ЗАР и по её типу в дальнейшем были созданы аналогичные формирования на других фронтах:
 ЗА Юго-Восточного фронта (октябрь 1919 года — февраль 1920 года)
 ЗА Кавказского фронта (сентябрь — декабрь 1920 года)
 ЗА Западного фронта (август — ноябрь 1920 года)
 Украинская ЗА (сентябрь 1920 года — январь 1921 года), на территории Юго-Западного фронта

См. также 
 Запасная часть
 Запасные войска

Примечания

Литература 
 
 Дмитриев П. Из истории подготовки боевых резервов в годы Гражданской войны. // Военно-исторический журнал. — 1967. — № 5. — С.92-97.

Советские армии во время Гражданской войны